Crystal River – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Citrus
 Crystal River – rzeka w USA, na Frorydze, w hrabstwie Citrus